Ievhen Filin (6 de novembre de 1990) és un ciclista ucraïnès, professional del 2010 al 2011.

Palmarès 
 2011
  Campió d'Ucraïna sub-23 en ruta

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl
 Fitxa a museociclismo.it

Ciclistes ucraïnesos